Niemcy:
 Eisfeld – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen

Osoby:
 Rainer Eisfeld – niemiecki politolog

Zobacz też:
 Eißfeldt